Список чемпионов олимпийских игр среди мужчин по греко-римской и вольной борьбе.

Борьба на Олимпийских играх 

Борьба вошла в программу современных олимпийских игр на первой олимпиаде в Афинах в 1896 году. На следующих олимпийских играх 1900 года соревнования по борьбе не проводились, но начиная с 1904 года борьба входила в программу каждых летних олимпийских игр. В 1896 году соревнования были проведены только по греко-римской борьбе, в 1904 только по вольной борьбе, на неофициальных играх 1906 года только по греко-римской, в 1908 году по греко-римской и вольной борьбе, в 1912 году только по греко-римской. С 1920 года соревнования проводятся и по вольной и по греко-римской борьбе.

Всего за историю олимпийской борьбы среди мужчин, в соревнованиях принимало участие 4 627 спортсменов из 129 стран (включая женскую борьбу 4 773 человека). Самым молодым участником стал индиец Махабир Сингх, который принял участие в соревнованиях на играх 1980 года в возрасте 15 лет и 330 дней. Выступая в первом наилегчайшем весе, он сумел занять пятое место, при этом в ходе турнира победив чемпиона олимпиады-80 Клаудио Поллио. Самым пожилым участником олимпийских игр стал американец Хьюго Топпен, который принял участие в соревнованиях на играх 1904 года в возрасте 51 года и 16 дней.

Самым молодым победителем олимпийских игр среди мужчин по вольной борьбе стал Тогрул Аскеров, который в 2012 году завоевал золотую медаль в возрасте 19 лет 10 месяцев и 24 дней, по греко-римской борьбе Ислам-Бека Альбиев, который в 2008 году завоевал золотую медаль в возрасте 19 лет 7 месяцев и 15 дней. Самым пожилым победителем олимпийских игр среди мужчин по греко-римской борьбе стал Адольф Линдфорс, который в 1920 году победил на олимпиаде в возрасте 41 года и 190 дней, по вольной борьбе стал Арсен Мекокишвили, который в 1952 году завоевал золотую медаль в возрасте 40 лет и 99 дней.

Средний возраст чемпионов олимпийских игр по греко-римской борьбе, без учёта игр 2008 и 2012 года составил 27 лет 55 дней, по вольной борьбе - 26 лет и 153 дня.

Больше всех олимпийских наград завоевал Вильфрид Дитрих: пять медалей, одну золотую, по две серебряных и бронзовых. Он же является и рекордсменом по количеству выступлений на олимпиадах: Дитрих выступал на пяти олимпийских играх и принял участие в восьми турнирах в ходе этих игр. По четыре медали имеют Михаин Лопес, Александр Карелин, Рудольф Свенссон, Брюс Баумгартнер, Сёрен Йенсен, Имре Пойяк и Эйно Лейно. По три олимпийские медали имеют 28 спортсменов.

Рекорд по количеству золотых медалей на олимпийских играх в мужской борьбе принадлежит Михаину Лопесу (греко-римская борьба, четыре медали в 2008, 2012, 2016, 2020 годах). Ещё есть пять борцов-трёхкратных олимпийских чемпионов: Карл Вестергрен и Александр Карелин в греко-римской борьбе, Александр Медведь и Бувайсар Сайтиев в вольной борьбе. Ивар Юханссон завоевал высшие олимпийские награды как в вольной, так и в греко-римской борьбе. Он же, вместе с Кристианом Палусалу сумел одержать победу в обоих видах на одной олимпиаде. Помимо них, высшими наградами в обоих видах награждён Калле Антилла, но он завоевал их на разных олимпиадах.

Рекорд по количеству серебряных медалей делят Имре Пойяк и Александр Томов. У них по три серебряных медали, но если Пойяк на своей четвёртой олимпиаде смог завоевать «золото», то Томов так и остался трёхкратным вице-чемпионом.

Рекорд по количеству бронзовых медалей принадлежит китайцу Шэн Цзэтяну: три награды.

Первое место по количеству наград среди стран, включая женскую борьбу, занимают США, всего 125 наград. Второе место СССР — 116 наград. Третье место принадлежит Финляндии с 85 наградами. Россия располагается на девятом месте с 51 наградой.

Первое место по золотым медалям среди стран принадлежит Советскому Союзу с 62 золотыми наградами. Второе место у США с 50 медалями, третье место делят Турция, Швеция и Япония у каждой из которой по 28 медалей высшего достоинства. Больше всего серебряных медалей у США — 42, на втором месте Болгария с 32 серебряными медалями, на третьем месте СССР с 31 медалью. Бронзовых медалей также больше всего у США — 33, второе место делят Финляндия и Швеция с 29 медалями, на третьем месте СССР с 23 медалями.

Медали на олимпийских играх завоёвывали представители 58 стран и одной Объединённой команды

Завоёванные олимпийские медали по странам и весовым категориям в греко-римской борьбе

Завоёванные олимпийские медали по странам и весовым категориям в вольной борьбе 

См.также: Весовые категории в борьбе

Список борцов — чемпионов олимпийских игр 
 Колонка 1 — фотография борца (для тех, чьи фотографии есть свободные или борец уже умер)
 Колонка 2 — имя борца;
 Колонка 3 — страна, которую представлял борец. Если гражданство борца менялось, указаны все страны, за которые выступал спортсмен, в том числе и не в ходе олимпиад;
 Колонка 4 — стиль борьбы, в котором выступал борец на олимпийских играх. GR: от французского Gréco-Romain — греко-римская (борьба). LL: от французского Lutte Libre — вольная борьба
 Колонка 5 — весовая категория борца (при наведении курсором). Если борец выступал на олимпиадах в разных категориях, указана наибольшая;
 Колонка 6 — олимпийские медали борца (при наведении курсором высвечивается год получения медали).
 Колонка 7 — медали борца на чемпионатах мира. Надо иметь в виду, что чемпионаты мира с 1922 года и до послевоенного времени не проводились.

Примечания

Ссылки 
 Борьба на портале Sports-Reference.com 
 База данных на сайте  FILA 

Олимпийские игры
Борьба
Списки призёров летних Олимпийских игр по видам спорта